Horn Antal (szül.: Einhorn Antal; 1834–1906) hírlapíró
Horn Antal (1882–?) festő, grafikus, főiskolai rajztanár
Horn Antal (1928–1994) építészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomány kandidátusa